Pyrrhoderma är ett släkte av svampar. Pyrrhoderma ingår i familjen Hymenochaetaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pyrrhoderma